Colonial Heights (Tennessee)
Colonial Heights (Virgínia)

Desambiguações de topônimos